Cangaceiro peut désigner :

 Cangaceiro, une personne participant à une forme de banditisme social (le « Cangaço ») dans l'histoire du Brésil de la fin du .
 Os Cangaceiros, un groupe autonome apparu en France en 1985.

Titre d'œuvres 
 O Cangaceiro, un film brésilien de Lima Barreto sorti en 1953 ;
 , un film brésilien de Carlos Coimbra sorti en 1967 ;
 O Cangaceiro, un film hispano-italien de Giovanni Fago sorti en 1969 ;
 , un ouvrage écrit par Maria Isaura Pereira de Queiroz et publié en 1977 ;
 , un film brésilien de  sorti en 1983 ;
 , un film brésilien d' sorti en 1997 ;